Почуга — топоним в России

 Почуга — река на территории Красноселькупского района Ямало-Ненецкого автономного округа.
 Почу́га — озеро в Струго-Красненском районе Псковской области.
 Почу́га — река на территории Струго-Красненского района Псковской области, впадает в оз. Чёрное (Вязковское)
 Почу́га — гора на Лужской возвышенности, на территории Струго-Красненского района Псковской области, около оз. Почужское/Почуга. Высота — 173,2 м над уровнем моря.

Литература 
Ефимов А. Н., Фёдоров А. И. Статистическо-географический словарь Струго-Красненского района Псковской области // Авт.-сост.: А. Н. Ефимов, А. И. Фёдоров. — Струги Красные, 2015. — 440 с.: ил. (с дополнениями). С. 350.